Šilovo est un toponyme qui peut désigner :
Šilovo (Lebane), un village de Serbie situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica
Šilovo (Gnjilane), un village de Kosovo situé dans la municipalité de Gnjilane, district de Gnjilane
Pusto Šilovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Medveđa, district de Jablanica

Articles connexes 
 Dešilovo